Biasolettia balcanica är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Velenovský. Biasolettia balcanica ingår i släktet Biasolettia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
balcanica